Perean (Mekakau Ilir), een plaats in Indonesië
Perean (Baturiti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing